

Hydronyme 
 le Tech est un fleuve côtier du Roussillon dont le cours de 84,3 kilomètres s'inscrit dans le département des Pyrénées-Orientales. Il présente la particularité de disposer du bassin versant le plus méridional de la France continentale.

Toponymes 
 Le Tech est une commune française, située dans le département des Pyrénées-Orientales et la région Languedoc-Roussillon. 

 Arles-sur-Tech est une commune française située dans le département des Pyrénées-Orientales et la région Languedoc-Roussillon

 Le lac du Tech, dans le département français des Hautes-Pyrénées

Linguistique 
 le digramme tech  est un symbole obsolète de l’alphabet phonétique international

Notes et références 

Homonymie de toponyme